Muchowiec:
 Muchowiec
 lotnisko Katowice-Muchowiec
 Muchowiec (województwo dolnośląskie)
 Muchowiec (przystanek kolejowy)
 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (niem.: Muchowietz)